Това е списъкът с епизоди на сериала „Двама мъже и половина“ с оригиналните дати на излъчване и гледаемостта в САЩ, както и превод на български на епизодите. В Двама мъже и половина се разказва за композиторът на песнички, почитател на алкохола, милионер и женкар Чарли Харпър (Чарли Шийн) и неговият брат Алън (Джон Крайър), който се нанася в дома на брат си в Малибу заедно със сина си Джейк (Ангъс Джоунс), след като е оставен на улицата от бившата си жена Джудит. На 7 март 2011 г., Чарли Шийн напуска ситкома след скандал и обиди отправени от него към продуцента Чък Лори. Чарли Шийн участва в 177 епизода на Двама мъже и половина. Но след шумния скандал, 8 сезон е прекратен предсрочно със само 16 епизода, а героят на Чарли Шийн се разбира, че е убит от вманиечената по него Роуз в началото на 9 сезон. Шийн е заменен от Ащън Кътчър, който участва в сериала от 9-и до финалния 12 сезон. Този ситком се състои от 12 сезона и 262 епизода.

Обзор на сезоните 
{| class="wikitable" style="text-allign: center;"
! Сезон
! Епизоди
! Дата на излъчване

! Начало на сезона
! Край на сезона
|-

|1
|24
|22 септември 2003 г. – 24 май 2004 г.
| 22 септември 2003 г.
| 24 май 2004 г.
|-
|2
|24
|20 септември 2004 г. – 23 май 2005 г.
| 20 септември 2004 г.
| 23 май 2005 г.
|-

|3
|24
|19 септември 2005 г. – 22 май 2006 г.
|19 септември 2005 г.
|22 май 2006 г.
|-
|4
|24
|18 септември 2006 г. – 14 май 2007 г.
| 18 септември 2006 г.
| 14 май 2007 г.
|-
|5
|19
|24 септември 2007 г. – 19 май 2008 г.
| 24 септември 2007 г.
| 19 май 2008 г.
|-
|6
|24
|22 септември 2008 г. – 18 май 2009 г.
|22 септември 2008 г.
| 18 май 2009 г.
|-
|7
|22
| 21 септември 2009 г. – 24 май 2010 г.
| 21 септември 2009 г.
| 24 май 2010 г.
|-
|8
|16
|20 септември 2010 г. – 14 февруари 2011 г.
| 20 септември 2010 г.
| 14 февруари 2011 г.
|-
|9
|24
|19 септември 2011 г. – 14 май 2012 г.
| 19 септември 2011 г.
| 14 май 2012 г.
|-
|10
|23
|27 септември 2012 г. – 9 май 2013 г.
| 27 септември 2012 г.
| 9 май 2013 г.
|-
|11
|22
|26 септември 2013 г. – 8 май 2014 г.
| 26 септември 2013 г.
| 8 май 2014 г.
|-
|12
|16
|30 октомври 2014 г. – 19 февруари 2015 г.
| 30 октомври 2014 г.
| 19 февруари 2015 г.
|-
|}

Сезон 1: 2003 – 2004

Сезон 2: 2004 – 2005

Сезон 3: 2005 – 2006

Сезон 4: 2006 – 2007

Сезон 5: 2007 – 2008

Сезон 6: 2008 – 2009

Сезон 7: 2009 – 2010

Сезон 8: 2010 – 2011

Сезон 9: 2011 – 2012

Сезон 10: 2012 – 2013

Сезон 11: 2013 – 2014

Сезон 12: 2014 – 2015

Източници 
 Официален сайт

 

Двама мъже и половина